Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 la  d'infanterie (Empire allemand) 
 la  d'infanterie de réserve (Empire allemand) 
 la  d'infanterie (Allemagne) 
 la  de montagne Est (Allemagne) 
 la  de montagne Nord (Allemagne) 
 la  aérienne de la Luftwaffe allemande durant la Seconde Guerre mondiale

Australie 
 la  d'infanterie (Australie)

Corée du nord 

 9e division d'infanterie (Corée du Nord)

États-Unis 
 la  d'infanterie (États-Unis) 
 la  blindée (États-Unis)

France 
 la  d'infanterie (France);
 la  d'infanterie coloniale 
 la  de cavalerie (France)

Japon 
 la  d'infanterie (armée impériale japonaise)

Pologne 
 la  d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni 
  division d'infanterie (Inde britannique)
 9e division d'infanterie (Highland)
 9e division blindée (Royaume-uni)